Локализам (лингвистика)
 Локализам (социологија)